Гирино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гирино — деревня в Россонском районе Витебской области.

Россия 
 Гирино — хутор в Тарасовском районе Ростовской области.
 Гирино — деревня в Вышневолоцком городском округе Тверской области.
 Гирино — деревня в Удомельском районе Тверской области.

Украина 
 Гирино — село в Хорольском районе Полтавской области.
 Гирино — село в Белопольском районе Сумской области.
 Гирино — село в Ямпольском районе Сумской области.

См. также 
Гирин
Гирино-Солнечное